Francia
La Chapelle-Blanche – comune della Côtes-d'Armor
La Chapelle-Blanche – comune della Savoia
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin – comune dell'Indre e Loira